Freissler oder Freißler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Freissler (1838–1916), österreichischer Industrieller, Techniker und Entwickler von Aufzügen
 Ernst Wolfgang Freissler (1884–1937), deutscher Schriftsteller, Lektor und Übersetzer
 Robert Freißler (1877–1950), österreichischer Jurist und deutschnationaler Politiker

Siehe auch:
 Freisler